Дейко - українське прізвище

 Дейко Марія (14 жовтня 1889, Паричі , Білорусь — 30 квітня 1969, Мельбурн, Австралія ) — українська освітня діячка, автор ряду підручників 
 Дейко Анна Костянтинівна - державний діяч Білорусі, міністр

Див. також

 Історія прізвища "Дейко"